Opinogóra Górna – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna
 Opinogóra Górna – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim
 Opinogóra Górna – gromada

Zobacz też 
 Opinogóra, Opinogóra Dolna, Opinogóra-Kolonia